L'Ombre rouge, film français réalisé par Jean-Louis Comolli, sorti en 1981 ;
 L'Ombre rouge, bande dessinée de Jean-Pierre Pécau (scénario) et de Jandro Gonzalez (dessin) paru chez Glénat en 2020 et dont le personnage principal est Tina Modotti.